Niemcy:
 Bremerhaven – miasto w kraju związkowym Brema

Inne:
 Bremerhaven – lotnisko
 Brema-Bremerhaven – port morski
 SS Bremerhaven – statki